У́лица Бахру́шина (до 1922 — Лужнецкая улица, в 1922—1959 — Лужниковская улица) — улица в Центральном административном округе города Москвы на территории района Замоскворечье. Проходит от Вишняковского переулка до Зацепского Вала (Садовое кольцо). С чётной (западной) стороны к ней примыкает 1-й Новокузнецкий переулок, с нечётной Большой Татарский переулок.

Происхождение названия 

 Историческое Лужнецкая (Лужниковская) — по заливным лугам, примыкавшим к старице реки Москвы (современный Водоотводный канал). Лужнецкая улица — главная улица бывшей дворцовой слободы Большие Лужники.
 Современное — дано 2 июня 1959 года в честь Алексея Александровича Бахрушина (1865—1929) — московского купца, мецената, собирателя театральной старины, создателя частного литературно-театрального музея и покровителя искусств. В доме Бахрушина, на углу Садового кольца, находится основанный им в 1894 Театральный музей имени А. А. Бахрушина. Все ветви рода Бахрушиных жили в Замоскворечье, в том числе на соседней Кожевнической улице, а на Болотной площади и Софийской набережной по сей день стоит построенный на их деньги комплекс муниципальных домов.

До 1922 года в Москве также существовали:
 Большая Бахрушинская улица — современная Большая Остроумовская улица
 Малая Бахрушинская улица — современная Малая Остроумовская улица
 Бахрушинский проезд — участок современной Павелецкой площади между Зацепским Валом и Кожевнической улицей. До реконструкции Павелецкого вокзала выходил непосредственно к его центральному подъезду.

История

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 11 — гостиничный комплекс по проекту архитектора В. Колосницина, построенный на месте усадьбы Алексеевых, строения которой были снесены несмотря на протесты общественности
 № 15 стр. 1 и 2 — городская усадьба, XVIII—XIX веков 
 № 17 стр. 1 — городская усадьба М. Ф. Михайлова, начало XX века, архитектор — гражданский инженер Н. Г. Фалеев. В наши дни — Центр детского творчества «Замоскворечье» 
 № 19 — трехэтажный жилой дом XIX века
 № 21 — двухэтажный дом XIX века. Перестроен в 1901 году архитектором Л. А. Херсонским.
 № 21 стр. 4 — Дом Мусорина-Полежаевой.
 № 23 стр. 2 — двухэтажный дом XIX века
 № 23 стр. 1 — двухэтажный особняк (1893, архитектор Г. А. Кайзер)

 № 25 — кинотеатр «Пять Звёзд» (бывший «имени Моссовета», бывший «Центральный детский»), постройка 1948
 № 27 — городская усадьба Варгина-Одинцовых, XVIII—XIX веков, ограда 1895 

 № 29 — жилой дом А. А. Бахрушина; бывшая дворянская усадьба XVIII—XIX веков; до Бахрушиных она принадлежала московскому городскому голове М. Л. Королёву.
 № 31/12 стр. 1 — Особняк А. А. Бахрушина (1895—1896, архитектор К. К. Гиппиус; 1937—1938, надстройка и пристройка — архитектор И. Е. Бондаренко), сейчас — Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина.

По чётной стороне:
 № 2/5 стр. 2 — б. дома причта храма Николая Чудотворца в Лужниках (Вишняковский переулок, 13)
 № 4 — детская библиотека имени А. Н. Радищева
 № 10 стр. 1 — современный особняк, имитирует дома XIX века
 № 12 стр. 2 — двухэтажный дом XIX века
 № 12 — двухэтажный дом XIX века
 № 14/2 — одноэтажный дом XIX века. Дом ветеранов района Замоскворечье
 № 16 — особняк (1899, архитектор Б. Н. Кожевников),
 № 18 стр. 1 — Городская усадьба И. М. Арестовой — П. П. Лентошниковой — М. Ф. Михайлова, последней четверти XVIII века — начала XX века, гражданский инженер Н. Г. Фалеев 
 № 20 — управа района Замоскворечье, Московский земельный комитет
 на месте домов 24 и 26 стоял храм Троицы в Лужниках
 № 30 — Городская усадьба А. М. Новиковой — Т. П. Прусаковой, кон. XVIII—XIX вв. — Главный дом, кон. XVIII в., 1839 г., 1886 г., техник Я. С. Мацинович; одноэтажный особняк, реконструирован в 2005—2006 
 на пустом угловом участке стоял бывший № 36 — дом Кукуева, 1820-х гг, образец деревянной послепожарной застройки

Галерея

Известные жители 
 Виктор Пивоваров

См. также 
 Бахрушины
 Театральный музей им А. А. Бахрушина

Источники

Ссылки 

 Театральный музей имени А. А. Бахрушина
 Галерея портретов Бахрушиных
 История домов на Бахрушина
 Реестр памятников Москомнаследия
 История снесённого дома Кутуева

Улицы Москвы, названные в честь людей